Akka eller Akká kan syfta på:

 Akka (namn) – ett kvinnonamn
 Akka (gås) – en fiktiv vildgås
 Akka (mytologi) – gudinnor

Geografi

Finland 

 Akka (ö), Södra Savolax, Nyslott,

Israel 

 Akka – en stad vid Medelhavet i norra Israel, se Akko

Libanon 

 Jabal ‘Akkār, bergskedja,

Marocko 

 Akka (ort), Guelmim-Es-Smara, 
 Akka (kommun), Guelmim-Es-Smara, Tata,

Norge 

 Akka (kulle), Troms fylke, Målselv,

Ryssland 

 Akkim, vattendrag, Murmansk oblast,

Sverige 

 Akka, berg, Norrbottens län,

Se även 
 Akha – ett minoritetsfolk som återfinns i bergstrakterna i gränsområdena mellan Kina, Burma (Myanmar), Thailand, Laos och Vietnam
 Akkan– flera
 Akko (olika betydelser) – flera